Комсомольский пруд:
 Комсомольский пруд (Белебеевский район) — водохранилище восточнее города Белебей в Республике Башкортостан на реке Усень.
 Комсомольский пруд (Липецк) — водохранилище в Липецке на реке Липовке.